Паравани — грузинский топоним. Может означать:

 Паравани — озеро.
 Паравани (река) — река.
 Перевод с древне грузинского - укрывающий поселение